La Segunda Temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars se estrenó en el canal Logo el jueves 25 de agosto de 2016. Los jueces que regresaron, incluyeron a RuPaul, Michelle Visage, con Carson Kressley uniéndose al panel, mientras que el espacio anteriormente ocupado por Ross Mathews fue ocupado por Todrick Hall. Los miembros del reparto fueron anunciados el 17 de junio de 2016. Esta temporada contó con 10 participantes All-Star, seleccionados desde la segunda temporada del programa hasta su séptima temporada, que compitieron para ser incluidos en el "Drag Race Hall of Fame".

Se reveló un nuevo giro para esta temporada, cambiando el formato del espectáculo. En temporadas anteriores, las dos reinas inferiores tenían que hacer "Lip-sync por su vida" para evitar la eliminación, pero en esta temporada, las dos mejores reinas del desafío tendrán que hacer "Lip-sync por su legado", la que triunfe, se ganará $10,000 dólares en efectivo y poder eliminar a una de los dos peores reinas. Los premios para la ganadora final fueron un suministro anual de cosméticos Anastasia Beverly Hills y un premio en efectivo de $100,000 dólares.

Concursantes 
(Las edades y los nombres indicados están al momento del concurso)

Tabla de eliminaciones 

 
  La participante ganó "RuPaul's Drag Race: All Stars".
  La participante fue la finalista.
  El participante fue eliminado sin hacer Lip-sync.
  La participante ganó el desafío y ganó el "Lip-Sync por su Legado".
  La participante ganó el desafío pero perdió el "Lip-Sync por su Legado".
  La participante ganó el desafío, y el "Lip-Sync por su vida" y regresó a la competencia.
  La participante regresó para tener la oportunidad de ganar la reincorporación a la competencia, pero perdió.
  La participante ganó el desafío, pero no hizo el Lip-Sync.
  La participante recibió críticas positivas de los jueces, pero finalmente fue declarada a salvo.
  La participante recibió críticas negativas de los jueces, pero finalmente fue declarada a salvo.
  La participante fue declarada a salvo.
  La participante abandona la competencia.
  Esta participante estaba en las peores y fue elegible para su eliminación.
  La participante fue eliminada.
  La participante regresó como invitada para el episodio final.

Jueces Invitados 
En orden cronológico:
 Raven-Symoné, actriz, comediante, cantante y modelo
 Ross Mathews, comediante y personalidad de televisión.
 Jeremy Scott, diseñador de moda
 Nicole Scherzinger, cantante y actriz
 Graham Norton, personalidad de radio y televisión
 Aubrey Plaza, actriz y comediante.

Lip-syncs 

 La concursante fue eliminada después de su primera vez en las últimas dos.
  La concursante fue eliminada después de su segunda vez en las peores dos.
 La concursante fue eliminada después de su último lip sync.

Referencias 

RuPaul's Drag Race: All Stars
LGBT en 2016
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2016